Митрополи́т Пантелеи́мон (, в миру Хри́стос Ри́зос ; ) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Фирский, Аморгосский и Островов (1957—1983).

Биография 
Родился в 1925 году в посёлки Пирго (Панормос) на Тиносе, в Греции.

26 июля 1950 года был пострижен в монашество с именем Пантелеимон и 25 сентября 1950 года был хиротонисан во иеродиакона.

В 1958 году окончил богословский институт в Афинского университа.

25 мая 1958 года состоялась его хиротония во иеромонаха после чего он служил проповедником в Сирской митрополии, а с 1968 по 1974 год — в Афинской архиепископии.

7 мая 1984 года был хиротонисан во епископа и возведён в достоинство митрополита Фирского, Аморгосского и Островов. 2 декабря 2002 года ушёл на покой по состоянию здоровья.

Скончался 23 июля 2007 года.

Примечания 

Выпускники богословского института Афинского университета
Митрополиты Элладской православной церкви